

Вітовиці — село в гміні Вйонзув Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Вітовиці — село в гміні Крушвиця Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вітовиці — село в гміні Конськоволя Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Вітовиці — село в гміні Харшниця Меховського повіту Малопольського воєводства
 Вітовиці — село в гміні Боґорія Сташовського повіту Свентокшиського воєводства